Ираклий Шалвович Геленава (9 сентября 1970) — советский футболист, защитник, чемпион мира среди юниоров (1987), мастер спорта СССР (1987).

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ Сухуми, тренеры Геннадий Зария, Анастас Триандафилиди, Георгий Елчиди. В 1987—1989 годах играл во второй лиге СССР за «Динамо» Сухуми.

В 1990 году провел 11 игр за ФК «Цхуми», дальнейшая карьера неизвестна.

Во время боевых действий в Абхазии у Ираклия Геленавы погиб отец. Впоследствии Геленава переехал жить в Москву.

В 2008 году был играющим тренером команды «Иберия», выступавшей в любительской московской Межнациональной футбольной лиге.

Работает учителем физической культуры в Красногорской средней общеобразовательной школе № 15, в том числе, обучая детей игре в футбол.

Достижения 
Победитель чемпионата мира среди юношеских команд (1987).

Примечания

Ссылки 
 
 Золотая молодежь. Выпуск 1987 

Футболисты СССР
Футболисты Грузии
Игроки ФК «Динамо» Сухум
Игроки ФК «Цхуми»
Мастера спорта СССР